Крес може да се односи на:

 Крес (Аверон), насељено место у Француској, у департману Аверон
 Крес (Дордоња), насељено место у Француској, у департману Дордоња
 Крес (Лот), насељено место у Француској, у департману Лот
 Крес (Пиј де Дом), насељено место у Француској, у департману Пиј де Дом

или у ботаници:
 Крес (биљка)